Két hadihajóosztálynak is Scharnhorst volt a neve:
Scharnhorst osztály (1906) első világháborúban bevetett német nehézcirkáló-osztály
Scharnhorst osztály (1936) második világháborúban bevetett német csatacirkáló-osztály